Слюсарчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Слюсарчук Андрій Тихонович ( 1971, також відомий як «доктор Пі») — шахрай.
 Слюсарчук Василь Юхимович ( 1946) — учений-математик.
 Слюсарчук Дмитро Володимирович — капітан Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Слюсарчук Костянтин (1869-1919) — полковник Української Галицької Армії, син Олексія Слюсарчука.
 Слюсарчук Олексій (1838-1912) — український католицький священик, галицький церковний і громадський діяч.
 Слюсарчук Андрій Тихонович — громадянин України, котрий підозрюється у шахрайстві (видавав себе за «лікаря-нейрохірурга»).

Українські прізвища
Прізвища на -ук